Die Hansol Korea Open 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Seoul. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 24. bis 30. September 2007 statt.

Im Einzel gewann Venus Williams gegen Marija Kirilenko mit 6:3, 1:6 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Chuang Chia-jung / Hsieh Su-wei mit 6:2 und 6:2 gegen Eleni Daniilidou / Jasmin Wöhr.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Seoul